D96 peut faire référence à :
 HMS Crossbow (D96), un destroyer de Classe Weapon de la Royal Navy ;
 HMS Gloucester (D96), un destroyer de type 42 de la Royal Navy ;
 Route départementale 96, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres